Hoekstra ist der Familienname folgender Personen:

 André Hoekstra (* 1962), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Arjen Hoekstra (1967–2019), niederländischer Wasserbauingenieur 
 Hannah Hoekstra (* 1987), niederländische Schauspielerin
 Hopi Hoekstra (* 1972), US-amerikanische Biologin
 Jarich Freark Hoekstra (* 1956), niederländischer Frisist
 Mark Hoekstra (* 1994), niederländischer Eishockeyspieler
 Paul Hoekstra (* 1944), niederländischer Kanute
 Pete Hoekstra (* 1953), US-amerikanischer Politiker 
 Peter Hoekstra (* 1973), niederländischer Fußballspieler
 Pieter Hoekstra (* 1947), niederländischer Radrennfahrer
 Sanne Hoekstra (* 1992), niederländische Handballspielerin
 William G. Hoekstra (1928–2019), US-amerikanischer Biochemiker und Ernährungswissenschaftler 
 Wopke Hoekstra (* 1975), niederländischer Politiker